Аяута, Каґава
Повіт Аяута